A Devesa, Devesa o La Devesa pueden referirse a:

A Devesa 

 A Devesa (Boqueijón), lugar español de la parroquia de Oural, del municipio de Boqueijón, provincia de La Coruña, Galicia.

Devesa

Localidades 

 Devesa (Alfaz del Pi), pedanía española del municipio de Alfaz del Pi, provincia de Alicante, Valencia.
 Devesa (Arzúa), aldea española de la parroquia de Pantiñobre, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Devesa (Ribadeo), parroquia española del municipio de Ribadeo, provincia de Lugo, Galicia.

Otros 

 Devesa de Curueño, localidad española del municipio de Santa Colomba de Curueño, provincia de León, Castilla y León.
 Santa Maria da Devesa, freguesia portuguesa del municipio de Castelo de Vide, distrito de Portalegre.

La Devesa 

 La Devesa de Boñar, localidad española del municipio de Vegaquemada, provincia de León, Castilla y León.